Montpellier kan syfta på:

Montpellier HB – en handbollsklubb i Montpellier, Frankrike
Montpellier HSC –  en fotbollsklubb i Montpellier, Frankrike
 Montpellier HSC (damer) – damsektionen i en fransk fotbollsklubb
Montpelliers universitet – ett universitet i Montpellier i södra Frankrike

Personer
Marie av Montpellier (1182–1213), vasall av Montpellier och drottning av Aragonien
 Guy de Montpellier (1160–1208), en fransk ordensman

Geografi

Frankrike 

 Montpellier-de-Médillan, en kommun i västra Frankrike, Département de la Charente-Maritime, 
 Montpellier, stad i departementet Hérault, 
 Murviel-lès-Montpellier, kommun i departementet Hérault,

Kanada 

 Montpellier (kommun), Québec, Outaouais,

Se även
Montpelier

Robotskapade Kanadaförgreningar